Petrocodon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Petrocodon ingår i familjen Gesneriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Petrocodon